Wilhelmskreuz steht für:

 Wilhelms-Kreuz (Hannover)
 Wilhelmskreuz (Württemberg)